Carnamah kan syfta på följande platser:

Australien 

 Carnamah (ort), Western Australia, 
 Carnamah (region), Western Australia, 

Robotskapade Australienförgreningar